Matemàtiques:
 Multiplicació
 Producte escalar, operació algebraica entre dos vectors que resulta en un escalar
 Producte vectorial, operació entre dos vectors que retorna un altre vector ortogonal als dos vectors originals
 Regla del producte
 Producte Kronecker, operació entre dues matrius d'una mida arbitrària que origina una matriu en blocs
 Regla del producte triple o regla de la cadena cíclica, relació cíclica o regla de la cadena d'Euler
 Regla de la derivada del producte per una constant
 Regla de Leibniz (regla del producte generalitzada), generalització de la regla del producte
 Producte cartesià
 Química: 
 Producte químic, substàncies que en una reacció química resulten de la reacció dels reactius
 Producte iònic de l'aigua, producte de les activitats dels ions hidròxid i oxoni
 Producte de desintegració, núclid resultant d'un procés de desintegració atòmica
 Economia:
 Producte (màrqueting), bé o servei que pot ser ofert a un mercat que pugui satisfer un desig o una necessitat
 Emplaçament de producte, mètode de màrqueting que inclou productes o serveis comercials en obres audiovisuals
 Producte brut mundial, suma dels Productes interiors bruts de tots els estats del món
 Producte interior brut, suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic
 Renda Nacional Bruta, Ingrés Nacional Brut, anteriorment Producte Nacional Brut és un mesurament de l'economia
 Tecnologia:
 Producte de guany-amplada de banda, resultat de multiplicar el guany d'un amplificador en llaç obert i l'amplada de banda
 Producte sanitari, producte utilitzat en l'entorn mèdic-sanitari
 Producte sanitari implantable actiu
 Producte sanitari per a diagnòstic in vitro
 Producte sistèmic